Мариска Каувенховен (, ) — нидерландская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Нидерландов 1995 года.

Победительница юношеского чемпионата Нидерландов 1992 года (в категории до 18 лет), юниорского чемпионата Нидерландов 1993 года.

Участница юниорского чемпионата мира 1995 года, юношеских чемпионатов мира 1990, 1992, 1993, 1994 годов (в разных возрастных категориях), юниорского чемпионата Европы 1996 г., юношеских чемпионатов Европы 1992, 1993, 1994 гг. (в разных возрастных категориях).

В составе сборной Нидерландов участница шахматной олимпиады 1996 г.

Помимо шахмат, увлекается джиу-джитсу.

После 2006 г. редко участвует в шахматных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Каувенховен в базе Chessgames
 Личная карточка М. Каувенховен на сайте 365Chess

 Шахматисты Нидерландов
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Мастера ФИДЕ по шахматам